Hants – skrócona forma nazwy hrabstwa Hampshire w Wielkiej Brytanii (Anglia);
 Hants – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.

Zobacz też 
 East Hants
 West Hants